La Tache de faucon extérieur de l'œil oudjat, en hiéroglyphes égyptien, est classifié dans la section D « Parties du corps humain » de la liste de Gardiner ; il y est noté D15.

Il représente la tache brune à l'extérieur de l'œil d'un faucon pèlerin ou peut être une plume composants de l'œil oudjat.

C'est un idéogramme de la valeur  dans la mesure heqat (soit environ 0,15 litre de céréales).

Exemples de mots

Notes et références

Bibliographie 

 
 
 

Hiéroglyphe égyptien
Grammaire de l'égyptien hiéroglyphique
Index égyptologique
Visage
Œil